Сас — українське та угорське () прізвище.

 Сас Василь Михайлович — Народний артист України. Соліст-вокаліст Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.
 Емеше Сас (1982) — угорська фехтувальниця.
 Сас Петро Михайлович (1955) — український історик, доктор історичних наук.
 Сас Сергій Володимирович (1957) — український політик і юрист, народний депутат України шести скликань, суддя Конституційного Суду України.
 Янош Сас (1958) — угорський режисер театру і кіно.
 Сас-Яворський Єжи (1920—2008) — кавалер ордену Virtuti Militari.

Див. також 
 Сас

Українські прізвища
Угорські прізвища